Oblasna liga nogometnog podsaveza Osijek (Zona II) u sezoni koja je igrana 1950. godine je bila podijeljena na dvije skupine. U dvomeču između pobjednika skupina odlučen je prvak oblasti, odnosno momčad koja se izravno plasira u Hrvatsku republičku ligu Sjever, dok je poražena momčad igrala dodatne kvalifikacije

Osječka grupa

Brodska grupa

Utakmice za prvaka oblasti 
3. rujna 1950.: NK Sloboda Đakovo - NK Belje Kneževo 4:2
 NK Belje Kneževo - NK Sloboda Đakovo 2:8

Prvak oblasti je postala NK Sloboda Đakovo, čime se izborila i za plasman u Hrvatsku republičku ligu Sjever.

Kvalifikacije za Republičku ligu 
Polufinale:
 NK Belje Kneževo - NK Slaven Koprivnica 1:1
 NK Slaven Koprivnica - NK Belje Kneževo 2:1
 NK Borac Zagreb - NK Radnik Velika Gorica 1:3
 NK Radnik Velika Gorica - NK Borac Zagreb 2:0

Finale:
 NK Slaven Koprivnica - NK Radnik Velika Gorica 2:1
 NK Radnik Velika Gorica - NK Slaven Koprivnica 0:1

Promociju u Hrvatsku republičku ligu Sjever je izborio NK Slaven Koprivnica.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 
 Borislav Bijelić, "Nogomet u Đakovu 1908. – 1962.", Đakovo 2009., 
 50 godina nogometa u Slavoniji, 1956.

1950
1950
Osijek-oblast